Marc Perpenna (ambaixador), magistrat romà, ambaixador el 168 aC
 Marc Perpenna (cònsol 130 aC), magistrat romà, pretor el 135 aC i cònsol el 130 aC
 Marc Perpenna (cònsol 92 aC), magistrat romà, cònsol el 92 aC C
 Marc Perpenna Ventó, lloctinent de Quint Sertori